Jérémy Ménez (Longjumeau, 7 mei 1987) is een Frans profvoetballer die doorgaans als vleugelaanvaller speelt. Hij verruilde Antalyaspor in januari 2018 voor América. Ménez debuteerde in 2010 in het Frans voetbalelftal.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Hij nam met Les Bleus deel aan het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van bondscoach Laurent Blanc in de kwartfinales werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje: 2-0. Op dinsdag 26 juni meldden Franse media dat middenvelder Samir Nasri een tweejarige schorsing van de Franse voetbalbond boven het hoofd hangt wegens wangedrag tijdens de EK-eindronde. Om dezelfde reden zouden ook Ménez, Yann M'Vila en Hatem Ben Arfa geschorst dreigen te worden.

Ongeluk 
Ménez verloor tijdens een oefenduel op woensdag 3 augustus 2016 zijn halve oor. De speler van Bordeaux ging zwaargewond van het veld. Door een oorbel raakte hij bekneld en dat zorgde ervoor dat zijn halve oor afscheurde.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van AS Monaco
 Lijst van spelers van FC Sochaux
 Lijst van spelers van Paris Saint-Germain

Frans voetballer